WWE Evolution est une manifestation de catch (lutte professionnelle) produite par la World Wrestling Entertainment (WWE), une fédération de catch américaine, qui est télédiffusée, visible en paiement à la séance, sur le WWE Network ainsi que sur la chaîne de télévision française AB1 et belge ABXplore. L'événement, se déroulera le  au Nassau Veterans Memorial Coliseum à Uniondale dans l'état de New York. Il s'agit du premier événement de l'histoire de la WWE à être exclusivement réservé aux femmes de toutes divisions (Raw, SmackDown et NXT. L'ensemble des titres féminins sera mis en jeu. La finale du WWE Mae Young Classic aura lieu aussi ainsi que d'autres matchs.

Il a notamment fait  sold-out, tous les billets ont été vendus.

Contexte 

Les événements de la World Wrestling Entertainment (WWE) sont constitués de matchs aux résultats prédéterminés par les scénaristes de la WWE. Ces rencontres sont justifiées par des  - une rivalité avec un catcheur, la plupart du temps - ou par des disqualifications survenues dans les shows de la WWE telles que Raw, SmackDown, NXT et 205 Live. Tous les catcheurs possèdent un gimmick, c'est-à-dire qu'ils incarnent un personnage gentil () ou méchant (), qui évolue au fil des rencontres. Un événement comme NXT TakeOver est donc un tournant pour les différents  en cours.

Shayna Baszler vs Kairi Sane 
Á NXT TakeOver: Brooklyn 4, Kairi Sane bat Shayna Baszler pour remporter le NXT Women's Championship. Lors de l'épisode du  de NXT, un match revanche est annoncé pour le titre à Evolution.

Ronda Rousey (c) vs Nikki Bella 
Á SummerSlam, Ronda Rousey bat Alexa Bliss pour remporter le Raw Women's Championship. Après sa victoire, The Bella Twins (Nikki et Brie Bella) ont célébré avec la nouvelle championne. Á Super Show-Down, il a été annoncé qu'une défense de titre pour Rousey à Evolution. Á cette occasion, Rousey et The Bella Twins se sont associés pour battre The Riott Squad (Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan). Lors de l'épisode suivant à Raw, Rousey et The Bella Twins battent à nouveau The Riott Squad dans un match revanche. Après le match, cependant, The Bella Twins attaquent Rousey, en devenant heel. Un match pour le titre est annoncé entre Rousey et Nikki pour Evolution.

Becky Lynch (c) vs Charlotte Flair
Le  lors de SummerSam, Charlotte Flair bat Becky Lynch et l'ancienne championne Carmella pour remporter le titre féminin de SmackDown. Après le match, Lynch attaque Charlotte effectuant un heel turn. Le  à Hell in a Cell, Lynch bat Charlotte et remporte le titre pour la deuxième fois de sa carrière. Le  lors de Super Show-Down, Lynch perd par disqualification contre Charlotte et conserve donc son titre. Le  à SmackDown Live, elles s'affrontent une nouvelle fois pour le titre au cours d'un match qui verrait Charlotte remporter le titre en cas de disqualification mais le match se termine en double décompte à l'extérieur. Plus tard, est annoncé un Last Woman Standing match qui opposera Flair à Lynch pour le titre féminin de SmackDown.

Lita et Trish Stratus vs Mickie James et Alicia Fox (avec Alexa Bliss)

Le , un match entre Alexa Bliss et Trish Stratus est prévu pour Evolution. Ensuite, le , un match entre Lita et Mickie James est prévu pour l'évènement, les deux dernières se sont affrontés lors des Survivor Series 2006, où James a remporté le WWE Women's Championship de Lita pour la retraite de cette dernière. Lors de l'épisode de Raw du , une confrontation s'est produite entre les quatre femmes. Il a ensuite été révélé qu'au lieu des deux matches, Bliss et James seraient opposés à Stratus et Lita pour un tag team match pour Evolution. Alexa Bliss 
et remplacé par Alicia Fox pour cause de blessure néanmoins cette dernière restera au coin du ring en tant que manager.

Women's Battle Royal
Lors de l'épisode de Raw du , il a été annoncé qu'une bataille royale pour un women's championship match est prévu pour Evolution. Différentes concurrentes, y compris des légendes de la WWE et des Hall of Famers, ont été annoncées.

Tableau des matchs

Les participantes de la Women's Battle Royal 
Le , 20 catcheuses ont été confirmées

 - Raw - SmackDown - Agent libre

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des pay-per-views de la WWE

Liens externes 
  Site officiel de WWE Evolution
  Site officiel de la WWE

Pay-per-view de la WWE
Catch aux États-Unis en 2018
Catch dans l'État de New York
Sport à Uniondale (New York)